La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) es el órgano regional centroamericano que ofrece acompañamiento técnico a los gobiernos de la región, para impulsar los esfuerzos para alcanzar gradualmente la unión económica de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Funciones 
La SIECA es el ente ejecutor de las decisiones que le otorgan las distintas instancias que forman parte del Subsistema de Integración Económica – el marco institucional creado por los estados parte para impulsar la unión económica de la región – y tiene posibilidad de promover iniciativas a los estados parte para avanzar en los objetivos que le han sido asignados. Como tal, es la secretaría técnica del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), órgano rector del Subsistema de Integración Económica que formula las propuestas de políticas generales y directrices fundamentales del mismo. La SIECA también es la secretaría técnica de Comité Ejecutivo de Integración Económica y de otros órganos del subsistema que no tienen una secretaría específica, como el Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN). 

La SIECA es el ente regional encargado de velar por la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos del proceso de integración económica de Centroamérica, principalmente el Tratado General de Integración Económica y el Protocolo de Guatemala. Además, realiza los trabajos y estudios que los órganos del subsistema económico le encomienda y las funciones que le asigne su órgano superior, el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). 

La sede permanente de la SIECA es en la ciudad de Guatemala y su actual secretario general es el hondureño Melvin Redondo.

Áreas de trabajo 
La SIECA ejerce capacidades de iniciativa y ejecución para acompañar a los gobiernos de la región en sus esfuerzos relacionados con integración económica, que incluyen:
 Facilitación del comercio;
 Optimización del aprovechamiento de la apertura comercial y los tratados suscritos a nivel regional;
 Consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana;
 Mejora de la competitividad regional;
 El proceso de incorporación de Panamá al Subsistema;
 El cumplimiento de los compromisos regionales del Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea; y
 Fortalecimiento institucional.
La visión de la secretaría es, en 2018, ser el bien público regional de referencia para el aprovechamiento de las oportunidades de la Integración Económica Centroamericana.

Principales estrategias y metas 
La SIECA ha participado en el diseño, aprobación y ejecución de los siguientes planes y estrategias centroamericanos: 
 Estrategia de Facilitación del Comercio y la Competitividad con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras: Aprobada el 22 de octubre de 2015, busca contribuir con la simplificación y armonización regional de los procedimientos, prácticas y formalidades que exige la libre circulación de mercancías. Es uno de los componentes de la hoja de ruta para avanzar en la Unión Aduanera.
 Estrategia Centroamericana Marítimo-Portuaria: elaborada por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). Busca impulsar comercio marítimo centroamericano para transformar a la región en una plataforma logística regional que contribuya al mejoramiento de la competitividad del comercio exterior.
 Agenda Regional MIPYME: Plantea cinco áreas para apoyar el desarrollo del sector de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) en Centroamérica, que incluyen la promoción y fomento del emprendimiento, fortalecimiento de la articulación productiva, financiamiento inclusivo, gestión del conocimiento y estadísticas del sector, y alianzas público-privadas.
 Política Marco de Movilidad y Logística: Busca impulsar el desarrollo de un sistema de movilidad efectiva de las personas y mercancías y la articulación de los diferentes modos de transporte de manera complementaria y eficiente en los distintos países de la región.
 Hoja de Ruta para avanzar hacia la Unión Aduanera: Contiene una serie de actividades para alcanzar la Unión Aduanera en tres etapas (facilitación del comercio; modernización y convergencia normativa; y desarrollo institucional), donde la SIECA ofrece seguimiento y acompañamiento técnico a los países en el proceso de negociación e implementación del territorio aduanero único. Como parte de las actividades, Guatemala y Honduras han decidido dar pasos de forma bilateral para el establecimiento de una unión aduanera entre sus países; el protocolo de dicho acuerdo ya fue aprobado por ambos parlamentos y está en proceso de implementación.

Orden del Jaguar 
La SIECA instituyó la Orden del Jaguar con el objetivo de reconocer los aportes de personas, entidades o instituciones, centroamericanas o no, que se han constituido en socios estratégicos del proceso de integración económica. 

El galardón se institucionalizó en septiembre de 2014, en el marco de las celebraciones del aniversario de la SIECA. Se otorga en el grado de Gran Cruz – concedido únicamente a jefes de estado y de gobierno y a centroamericanos que hayan prestado servicios extraordinarios a la región –, Gran Oficial, concedida a ciudadanos extranjeros en reconocimiento de su trayectoria y mérito en apoyo al proceso de integración; y Oficial, destinado a entidades o instituciones que han colaborado en el avance de la unión.

El galardón fue entregado a Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2014. En 2015, la SIECA reconoció a Jorge Bueso, único signatario vivo del Tratado General de Integración Económica, al Embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Panamá y ante el SICA, Javier Sandomingo y a la Organización Mundial del Comercio, a través de su director general Roberto Azevêdo, en reconocimiento al aporte y apoyo que el sistema multilateral ha brindado al proceso de integración económica de Centroamérica.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial.
 Facebook de SIECA

Integración económica
Instituciones unionistas centroamericanas